Victoria & Albert kan henvise til:

 Victoria and Albert Museum, et museum i London
 Victoria & Albert (tv-serie), en britisk tv-serie
 Dronning Victoria og prins Albert.